Eben peut faire référence à :

Toponyme 
 Eben am Achensee, commune autrichienne du district de Schwaz, en Tyrol ;
 Eben im Pongau, commune autrichienne du district de Sankt Johann im Pongau, en Salzbourg.

Patronyme 
 Marek Eben, acteur tchèque ;
 Petr Eben, compositeur tchèque ;
 Johannes von Eben, général allemand.

Prénom 
 Eben Etzebeth (né en 1991), rugbyman sud-africain.

Homonymie de toponyme